Själakobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Själakobben, Esbo, Nyland, 
 Själakobben, Lovisa, Nyland,

Se även
Sälkobben

Robotskapade Finlandförgreningar